O GRCSES Império do Samba Cohab II  é uma escola de samba da cidade de São Paulo.

Carnavais

Império do Samba